Вьельна́в-де-Наварре́нс () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Атлантические Пиренеи. Входит в состав кантона Кёр-де-Беарн. Округ коммуны — Олорон-Сент-Мари.

Код INSEE коммуны — 64555.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 660 км к югу от Парижа, в 170 км южнее Бордо, в 35 км к западу от По.

На северо-востоке коммуны протекает река .

Климат 
Климат тёплый океанический. Зима мягкая, средняя температура января — от +5°С до +13°С, температуры ниже −10 °C бывают редко. Снег выпадает около 15 дней в году с ноября по апрель. Максимальная температура летом порядка 20-30 °C, выше 35 °C бывает очень редко. Количество осадков высокое, порядка 1100 мм в год. Характерна безветренная погода, сильные ветры очень редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 168 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 104 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 78 были экономически активными, 26 — неактивными (показатель активности — 75,0 %, в 1999 году было 77,2 %). Из 78 активных жителей работали 70 человек (37 мужчин и 33 женщины), безработных было 8 (4 мужчины и 4 женщины). Среди 26 неактивных 7 человек были учениками или студентами, 15 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Усадьба Лосса (XVIII век). Исторический памятник с 2003 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Атлантические Пиренеи